Щотове — селище міського типу Луганської області.
 Щотове — вузлова вантажно-пасажирська залізнична станція Луганської дирекції Донецької залізниці.